Lucio Julio César puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Julio César (cónsul 90 a. C.).— Cónsul en el año 90 a. C.
 Lucio Julio César (cónsul 64 a. C.).— Cónsul en el año 64 a. C.
 Lucio Julio César (militar).— Militar durante la segunda guerra púnica y primer Julio en adoptar el cognomen César.
 Lucio Julio César (pretor 183 a. C.).— Pretor en el año 183 a. C.
 Lucio Julio César (pretor 166 a. C.).— Pretor en el año 166 a. C.
 Lucio Julio César (procuestor).— Procuestor en África.
 Lucio Julio César (senador).— Senador en el año 129 a. C.